Bernterode ist der Name zweier Orte im Landkreis Eichsfeld in Thüringen:

 Bernterode (Heilbad Heiligenstadt), Ortsteil der Stadt Heilbad Heiligenstadt
 Bernterode (Breitenworbis), Ortsteil der Gemeinde Breitenworbis